Симо́на Ха́усвальд (девичья фамилия — Хе-Соон Де́нкингер; ; ) — немецкая биатлонистка, чемпионка мира по биатлону, многократная призёрка чемпионатов мира. Обладательница Малого кубка мира в зачёте спринтерских гонок в сезоне 2009/2010.

Биография 
Её отец — немец, мать — кореянка. Симона — военнослужащая бундесвера, неоднократный призёр чемпионатов мира по лыжным видам спорта среди военных в биатлоне и лыжных гонках.

Симона Хаусвальд начала заниматься биатлоном в 12 лет. В 1998 году она выиграла индивидуальную гонку на 12,5 км, а в 1999 году — эстафетную гонку 3x7,5 км и серебро в индивуальной гонке чемпионата мира среди юниоров. В 2002 году Денкингер получила серьёзную травму, но уже через год вновь возвратилась в состав основной сборной команды Германии. На чемпионатах мира 2003 и 2004 годов Симона завоевала две бронзовые награды в составе эстафетной команды своей страны. На чемпионате мира по биатлону 2004 года в Оберхофе Симона была в шаге от личной медали чемпионата мира, заняв четвёртое место в масс-старте. Начиная с 2004 года она прочно входит в тридцатку сильнейших биатлонисток мира. Наилучший успех в общем зачете Кубка мира — 2 место в сезоне 2009/2010.

Начиная с сезона 2008/2009 Симона выступает под фамилией своего мужа — Штеффена Хаусвальда.

В конце сезона 2009—2010 объявила о завершении спортивной карьеры.

Кубки мира 
 2002—2003 — 21-е место (294 очка)
 2003—2004 — 12-е место (479 очков)
 2004—2005 — 18-е место (375 очков)
 2005—2006 — 11-е место (476 очков)
 2006—2007 — 23-е место (295 очков)
 2007—2008 — 21-е место (297 очков)
 2008—2009 — 9-е место (677 очков)
 2009—2010 — 2-е место (854 очка)

Победы на этапах Кубка мира

Все старты в рамках этапов Кубка мира (включая чемпионаты мира и Олимпийские игры) 

(по состоянию на 20.03.2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль FIS
 Статья на сайте Союза биатлонистов России

Биатлонисты Германии
Лыжники Германии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Победители Хольменколлена